Svábföld: (kormányzati) kerület Bajorországban,
 Svábföld: Németország történeti, nyelvi, etnikai régiója

Sváb Hercegség